Car Bomb — маткор группа из Нью-Йорка, основанная в 2000 году. Их дебютный альбом, Centralia, был выпущен 6 февраля, 2007.

Стиль 
Стиль группы отличается экспериментальностью, агрессивностью и диссонирующими риффами. Как отмечает сама группа, на их творчество в большей мере повлияли такие группы как Meshuggah, The Dillinger Escape Plan, Autechre, Coalesce, The Locust, Naked City, Metallica, Pantera, Slayer, Frank Zappa, Aphex Twin, Squarepusher, Vinnie Colaiuta, Allan Holdsworth, а также всё, что играл Dave Witte из группы Burnt By The Sun.

Дискография 
 2004 Three Song Sampler (2005)
 Centralia (2007), Relapse
 Burnt by the Sun/Car Bomb Split 7" (2007), Relapse
 w^w^^w^w  (2012), Relapse
 Meta (2016)
 Mordial (2019)

Состав группы 
 Michael Dafferner — Вокал
 Greg Kubacki — Гитара
 Jon Modell — Бас
 Elliot Hoffman — Барабаны

Примечания

Ссылки 
 Car Bomb на Allmusic
 Car Bomb  на Bandcamp

Музыкальные коллективы из штата Нью-Йорк
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Прогрессив-метал-группы США
Исполнители Relapse Records